BVÖ steht für:
 Büchereiverband Österreichs
 Bundesverband bildender Künstler Österreichs, früherer Name der IG Bildende Kunst

Siehe auch:
 BVO

BVO